Le nom Thayer peut désigner :

Personnes

Patronyme
Amédée Thayer (1799-1866), d'origine américaine, sénateur du Second Empire ;
Edouard-James Thayer (1802-1859), frère du précédent, sénateur du Second Empire ;
Alexander Wheelock Thayer (1817-1897), consul américain à Trieste et illustre biographe de Beethoven ;
Abbott Handerson Thayer (1849–1921), peintre américain ;
John Borland Thayer (1862-1912), homme d'affaires américain ;
John Eliot Thayer (1862-1933), ornithologue américain ;
Otis Thayer (1863-1935), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Helen Thayer (née en 1937), exploratrice néo-zélandaise ;
Brynn Thayer (né en 1949), acteur américain ;
Tommy Thayer (né en 1960), guitariste du groupe de hard rock américain Kiss ;

Prénom
Thayer David (1927-1978), acteur américain.

Toponyme

Comté de Thayer, dans le Nebraska.
 Thayer, une ville du comté de Union, en Iowa.
 Thayer, une ville située dans le Kansas.
 Thayer, un village situé dans l'Illinois.
 Thayer, une ville du comté d'Oregon, dans le Missouri.
 Thayer, une ville située dans le Nebraska.
 Thayer, une localité située en Virginie-Occidentale.

Zoologie
 Goéland de Thayer.

Homonymie de patronyme